Rothelix cuyamacensis är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1895.  Rothelix cuyamacensis ingår i släktet Rothelix och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
cuyamacensis